Dacko ist der Familienname folgender Personen:

 David Dacko (1930–2003), zentralafrikanischer Politiker, Staatspräsident
 Didier Dacko (* 1967), malischer General, Kommandant der G5 Sahel Joint Force